Paduch – dolina w Ojcowskim Parku Narodowym
 Józef Paduch (1787-1861) – polski ksiądz katolicki, proboszcz w Cieszynie i Strumieniu, honorowy obywatel Cieszyna
 Marzena Paduch – polska polityk, posłanka na Sejm